Diocese de Abora — diocese extinta na Tunísia
 Åbjøra — Noruega
Rio Cabur ou Rio Abora (em latim)  — rio na Síria,  afluente do Eufrates
Lubāna ou Abora — sítio arqueológico do neolítico (rota do âmbar), em Lubana, Letónia

Desambiguações de topônimos